Барбатешти има више значења:

 Барбатешти (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Барбатешти (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Барбатешти (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Барбатешти (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Општина Барбатешти (Горж), општина у округу Горж у Румунији
 Општина Барбатешти (Валча), општина у округу Валча у Румунији